Magyarország
Dédestapolcsány, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Szlovákia
Kistapolcsány (szk. Topoľčianky), Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
Nagytapolcsány (szk. Topoľčany), Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
Tapolcsány (szk. Tepličany), Družstevná pri Hornáde településrésze, Kassai kerület, Kassa-környéki járás